— японская сэйю.

Биография 
Мария Исэ родилась в Иокогаме, префектура Канагава. Выпустилась из . В 1997 году её сильно впечатлила «Принцесса Мононоке», и она захотела стать одним из тех, кто занимается созданием подобных фильмов. Изначально она хотела стать режиссёром. После посещения представления мюзикла Hunter × Hunter Мария заинтересовалась в карьере сэйю. Для поступления на курсы обучения она использовала деньги, которые копила с начальной школы.

Её дебютом стала роль в Aishiteruze Baby. После чего последовали роли в известных аниме Yes! Pretty Cure 5, Pokémon X и Y, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, а также в новой версии Hunter × Hunter 2011 года.

1 октября 2009 года Исэ сменила агентство с Bring-up на Across Entertainment. Она вышла замуж в январе 2015 года, а осенью этого же года объявила о рождении первого ребёнка. В августе 2022 она сообщила о разводе, ребёнок остался жить с ней.

Работы

Аниме 
2004
 Aishiteruze Baby — подруга Аюми (22 серия)

2005
 Onegai My Melody — Юка Кано
 Sugar Sugar Rune — Нанако Уэлш
 «Знаток муси» — Рэндзу Ёрои (1 серия)

2006
 Air Gear — Ринго Ноямано
 Onegai My Melody ~Kuru Kuru Shuffle~ — Юка Кано
 School Rumble Second Term — Сацуки Таварая
 Lupin III: Seven Days Rhapsody — Мишель
 Pretty Cure Splash Star — Мэри Ямагути

2007
 Eyeshield 21 — Рику
 Onegai My Melody Sukkiri♪ — Юка Кано
 Toka Gettan — Тока Камиадзума
 Yes! Pretty Cure 5 — Урара Касугано

2008
 Detroit Metal City OVA — Кроузер
 Gunslinger Girl -il Teatrino- — Беатрис
 Hell Girl — Сора Эгами
 Magician's Academy — Танаротт
 Penguin Musume Heart — Кудзира Этурофу
 Porphy no Nagai Tabi — Алисия
 Yes! Pretty Cure 5 GoGo! — Урара Касугано

2009
 Chrome Shelled Regios — Бармелин Суоттис Нолн
 Fairy Tail — Леви МакГарден, Ромео Конболт
 GA Geijutsuka Art Design Class — Ёсикава
 Hatsukoi Limited — Аюми Арихара
 Jewelpet — Ририка Химэно
 NEEDLESS — Арука
 Sora no Manimani — Сакуракава
 Yumeiro Patissiere — Лемон Ямагиси
 Zettai Meikyuu Grimm — Генриетта Гримм

2010

 Hanamaru Kindergarten — Хинагику
 Ladies versus Butlers! — Каэде Тэндзёдзи
 Model Suit Gunpla Builders Beginning G — Рина Нояма
 Ookami Kakushi — Нэмуру Кусинада
 Panty & Stocking with Garterbelt — Стокинг
 The Legend of the Legendary Heroes — Куу Орла
 Toaru Majutsu no Index II — Люсия
 Yumeiro Patissiere — Лемон Ямагиси
 «Дюрарара!!» — Мика Харима
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» — Сэна Акаги
 «Староста-горничная» — Эрика

2011
 Aria the Scarlet Ammo — Рико Минэ
 Ben-To — Сэн Яридзуи
 Dream Eater Merry — Саки Кирисима
 Hunter × Hunter — Киллуа Золдик
 Kimi ni Todoke 2nd Season — Мусуби Томидзава (10 серия)
 Maken-ki! — Сирия Оцука
 Mayo Chiki! — Масамунэ Усами
 Mobile Suit Gundam Unicorn — Лоуни Гарви
 Ro-Kyu-Bu! — Мию Аида
 Sengoku Otome ~Momoiro Paradox~ — Уэсуги Кэнсин
 Tamagotchi! — Кидзунати
 Tiger & Bunny — Пао-Лин Хуанг

2012
 Bodacious Space Pirates — Наталия Грэннорт
 Code Geass: Boukoku no Akito — Оливия Лоуэлл
 Ebiten: Koritsu Ebisugawa Koko Tenmonbu — Ицуки Ноя
 Hyouka — Мисаки Савакигути
 Inazuma Eleven GO Chrono Stone — Бета
 Medaka Box Abnormal — Ундзэн Мёга
 Tales of Xillia 2 — Элль Мел Мата
 Zetman — Ханако Танака
 «Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь» — Мидори Китаками

2013
 Aku no Hana — Сава Накамура
 Battle Spirits Saikyou Ginga Ultimate Zero — Лила Эйприл
 Fate/kaleid liner Prisma Illya — Нанаки Морияма
 Log Horizon — Ленессия Эрнхарт Ковен
 My Little Pony: Friendship is Magic — Скуталу
 Photo Kano — Канон Маэда
 Pocket Monsters XY — Юрика
 Ro-Kyu-Bu! SS — Мию Аида
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» [ТВ-2] — Сэна Акаги
 «У меня мало друзей» [ТВ-2] — Юса Аои

2014
 Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky — Нио Альтуж
 Wolf Girl and Black Prince — Марин Татибана
 World Conquest Zvezda Plot — Ицука Сикабанэ
 The World Is Still Beautiful — Мира Ремерсье
 «Атака на титанов» — Изабель Магнолия

2015
 Aria the Scarlet Ammo AA — Рико Минэ	
 Durarara!!×2 — Мика Харима
 Pocket Monsters: XY&Z — Эврика/Бонни
 Yurikuma Arashi — Эрико Онияма

2016
 Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School — Нагиса Сингэцу	
 Yuri on Ice — Юко Нисигори
 «Кабанери железной крепости» — Юкина	

2017
 Altair: A Record of Battles — Лили Кокошка	
 Boruto: Naruto Next Generations — Бунтан Куросуки
 Kakegurui — Мидари Икисима
 Land of the Lustrous — Антарктицид
 Made in Abyss — Рэг	

2018

 Angels of Death — Кэти	
 Hanebado! — Конни Кристенсен
 «Семь смертных грехов» [ТВ-3] — Гуила

2019
 Black Clover — Дороти Ансворт
 Mix — Ариса Мита
 «Обещанная Страна Грёз» — Рей

2021
 Log Horizon: Destruction of the Round Table — Ленессия Эрнхарт Ковен	
 SSSS.Dynazenon — Инамото-сан
 Uzumaki — Адзами Куротами
 «Обещанная Страна Грёз» [ТВ-2] — Рей

2022
 Boruto: Naruto Next Generations — Бунтан Куросуки
 Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun — Рэг

Видеоигры 
2016
 Girls' Frontline — QBU-88, ACR
2019
 Arknights — Magallan

Drama CD 
 Uwasa no Midori-kun!! — Мидори Яматэ
 «Чудовище за соседней партой» — Сидзуку Мидзутани

Примечания

Ссылки 
 Страница на Across Entertainment 
 Личный блог